Ranisav Jovanović (; Nyugat-Berlin, 1980. november 5. –) boszniai szerb származású német labdarúgó, az SV Sandhausen csatára.

Jegyzetek

További információk 
 

1980-ban született személyek
Berliniek
Német labdarúgók
A Tennis Borussia Berlin labdarúgói
A Dynamo Dresden labdarúgói
Az 1. FSV Mainz 05 II labdarúgói
Az 1. FSV Mainz 05 labdarúgói
A Rot Weiss Ahlen labdarúgói
A Fortuna Düsseldorf II labdarúgói
A Fortuna Düsseldorf labdarúgói
Az MSV Duisburg labdarúgói
Az SV Sandhausen labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek